89. længdegrad kan henvise til:

 89. vestlige længdekreds
 89. østlige længdekreds